Линге:

 Линге — река в Нидерландах, протекает по области Бетюве провинции Гелдерланд.
 Линге, Мартин (1894—1941) — норвежский киноактёр и деятель Движения Сопротивления, капитан норвежской армии.
 Линге, Михаил Иннокентьевич (1958—1994) — советский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Линге, Хайнц (1913—1980) — камердинер Адольфа Гитлера, оберштурмбаннфюрер СС.

См. также 
 Люнге